Роберт Бушнелл Райан (, 11 ноября 1909 — 11 июля 1973) — американский актёр.

Биография 
В 1932 году Райан окончил Дартмутский колледж, все четыре года обучения сохраняя звание чемпиона по боксу в тяжёлом весе. Работал кочегаром на пароходе, рабочим на ранчо в Монтане. Пробовал себя в драматургии, но для заработка переключился на актёрскую профессию. В начале 1940-х годов учился актёрскому мастерству в Голливуде, играл небольшие роли на сцене и в кино.

В январе 1944 года Райан, получив гарантии по контракту с RKO Radio Pictures, вступил в Корпус морской пехоты США, служил инструктором по строевой подготовке в Кэмп-Пендлтоне (Сан-Диего). Там он подружился с писателем и будущим кинорежиссёром Ричардом Бруксом.

Первой заметной ролью Райана стал убийца-антисемит в фильме-нуар «Перекрёстный огонь» (1947) по роману Брукса; эта роль принесла ему единственную номинацию на «Оскар» как лучшему актёру второго плана. Затем Райан работал с такими режиссёрами, как Николас Рэй, Энтони Манн, Сэмюэл Фуллер, Роберт Уайз.

В 1960-х годах самыми заметными стали его роли в фильмах «Грязная дюжина» Роберта Олдрича и «Дикая банда» Сэма Пекинпы.

Одновременно Райан выступал на Бродвее, много работал на телевидении.

Роберт, который знал, что вскоре умрёт от рака, согласился сыграть в фильме «Продавец льда грядёт» (1973) персонажа, который знает, что скоро умрёт. Актёр скончался за пять месяцев до премьерного показа ленты.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Выпускники Дартмутского колледжа
Умершие от рака лёгкого
Люди, чей прах был развеян
Жители «Дакоты»